Mory (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Mory-Montcrux és un municipi francès al departament de l'Oise 
 Mitry-Mory, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Cantó de Mitry-Mory, cantó francès al districte de Meaux (departament del Sena i Marne)